А-ліга 2009 — 20-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Литви після здобуття незалежності. Титул чемпіона вчетверте здобув Екранас.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Ветра не отримав ліцензію для участі в змаганнях під егідою УЄФА.
2. Клуб Таурас взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2010—2011 як фіналіст Кубку Литви 2009—2010.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 А ліга на soccerway 

2009
Литва
2009 у Литві